La Semaine des As 2011 è la 15ª Leaders Cup (la 9ª con il nome di Semaine des As).

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2010-2011

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Leaders Cup